Der Western States Endurance Run, kurz Western States 100, ist ein 100-Meilen (161 km) Ultramarathon, der jährlich in der Sierra Nevada in Kalifornien am letzten Juniwochenende stattfindet. Der Start ist im Skiort Squaw Valley und endet in der Placer High School in Auburn, California. Das Gelände ist schwierig, häufig mit Schnee auf den höchsten Pässen und hohen Temperaturen in den tiefen Tälern gegen Ende des Laufes. Es sind 5500 Höhenmeter bergauf und 7000 Höhenmeter bergab zu bewältigen.

Geschichte 
Der Lauf wurde 1974 zum ersten Mal von Gordy Ainsleigh beendet. Ainsleigh hatte 1971 und 1972 den Western States Trail Ride (Tevis Cup) mit dem Pferd beendet, aber 1973 wurde sein neues Pferd wegen Lahmheit am 29-Meilen VetGate aus dem Rennen genommen. 1974 inspirierte ihn Drucilla Barner, die erste Frau, die den Tevis Cup gewann und Sekretärin der Western States Trail Foundation, dazu den Tevis Cup zu Fuß mitzulaufen. 23 Stunden und 42 Minuten später erreichte Ainsleigh das Ziel in Auburn und bewies, dass ein Läufer die 100 Meilen in einem Tag laufen kann.

Ergebnisse 
Tim Twietmeyer beendete den Lauf 25 Mal unter 24 Stunden und gewann fünf Mal. Scott Jurek gewann das Rennen sieben Mal in Folge. Ann Trason siegte bei den Damen 14 Mal.

2008 wurde der Lauf aufgrund schlechter Luftqualität und Rauch von Waldbränden nicht durchgeführt.

2011 war der Spanier Kilian Jornet der erste Läufer aus Europa, der das Rennen gewinnen konnte. Im gleichen Jahr war Ellie Greenwood aus Großbritannien ebenfalls erste Siegerin aus Europa.

2012 gelang es Ellie Greenwood den Rekord der Frauen von Ann Trason aus dem Jahr 1994 um fast eine Stunde zu unterbieten und setzte mit 16:47:19 h eine neue Bestzeit.

2018 brach Jim Walmsley mit 14:30:04 h den bisherigen Rekord der Männer.

2019 brach Jim Walmsley mit einer Zeit von 14:09:28 h seinen eigenen Rekord aus dem Vorjahr. Auch der Zweitplatzierte, Jared Hazen, blieb mit einer Zeit von 14:26:46 h unter der Rekordzeit von Jim Walmsley aus dem Jahr zuvor.

Bereits 1984 lief Jim King mit einer Zeit von 14:54:00 h als erster Mann eine Zeit von unter 15 Stunden, was seit der ersten Austragung bislang (Stand: Juli 2019) lediglich Timothy Olson 2012, Rob Krar 2014 und 2015 sowie Jim Walmsley, Jared Hazen und Tom Evans 2019 gelang.

Weblinks 
 Official site of the Western States 100
  – The History of the Western States
 CoolRunning.com – Western States 100’s Gordon Ainsleigh: The mountain man of them all

Einzelnachweise 

Ultra-Trail World Tour
Placer County
Sportveranstaltung in Kalifornien